Бойсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бойсен, Фрида (род. 1974) — шведская журналистка.
 Бойсен, Эудун (1929—2000) — норвежский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Двойная фамилия
 Бойсен-Йенсен, Петер (1883—1959) — датский физиолог растений.